Die Liste der Gemeindepräsidenten von Risch zeigt eine Auflistung von Gemeindepräsidenten, Gemeinderäten und Gemeindeschreibern der Gemeinde Risch seit 1798 bzw. von Ammännern und Vögten der zuvor existierenden Vogtei Gangolfswil und Herrschaft Buonas, aus welchen die Gemeinde Risch 1798 gebildet wurde.

Gangolfswil 11. Jht.–1486

Ammänner des Gotteshauses Muri

Vogtei Gangolfswil 1486–1798

Obervögte

Untervögte

Grundherrschaft Buonas 11. Jht.–1798

Ammänner

Gemeinde Risch seit 1798

Präsidenten

Gemeindeschreiber

Gemeinderäte (seit 1803)

Quellen 
 Richard Hediger: Risch – Geschichte der Gemeinde. Prestel, Rotkreuz 1986, Herausgegeben vom Gemeinderat Risch-Rotkreuz.
 Gemeinde Risch, Rudolf Barmettler: Zentrum Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz 1986
 Protokollsammlung des Einwohner- und später Gemeinderates Risch seit 1946

!Gemeindeprasidenten von Risch
!Gemeindeprasidenten
!Risch
!Gemeindeprasidenten von Risch